

Гордино — село, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Гордино — присілок, Балезінський район, Удмуртія